Stigmatochromis — рід риб родини цихлові, що налічує 4 види.

Види 

 Stigmatochromis modestus (Günther 1894) 
 Stigmatochromis pholidophorus (Trewavas 1935) 
 Stigmatochromis pleurospilus (Trewavas 1935) 
 Stigmatochromis woodi (Regan 1922)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae